Bon voyage est le titre de plusieurs œuvres :
Films
 Bon Voyage de Alfred Hitchcock, sorti en 1944 ;
 Bon Voyage de Louis Félix, sorti en 1955 ;
 Bon Voyage ! de James Neilson, sorti en 1962 ;
 Bon Voyage de Jean-Paul Rappeneau, sorti en 2003 ;
 Bon Voyage de John Fawcett, sorti en 2006.
Téléfims
 Bon Voyage est un téléfilm britannique diffusé en 1985
 Bon Voyage est un téléfilm néerlandais diffusé en 2011
Album
 Bon Voyage est un album de Kumi Kōda (2014).
Autre
 Bon voyage est le nom d'une boutique du complexe Tokyo Disney Resort.